Hillview kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Hillview (Canada)
 Hillview (Illinois)
 Hillview (Kentucky)